La Seigneurie Abdennour de Tanger et une région appartenant à une famille du même nom d'origine berbères omniprésente dans l'histoire du Maroc. Elle est surtout connu pour l'aide qu'elle à apporté à la famille Alaouite lors des guerres de successions marocaines.

Création de la famille 
La première apparition de cette famille date de 650 lors de l'arrivée de l'empire arabo-musulman sur le territoire de l'actuel Maroc. Ce nom aurait été attribué par les Arabes puisque la famille aidait aux conquête arabes contre les royaumes espagnols et le royaume de France. Les ancêtres des Abdennour auraient participé aux batailles avant de faire les messagers aux troupes de secondes lignes pour les informer de la victoire ou de la défaite d'une bataille. Le nom Abdennour serait venu alors comme cela avec sa traduction "serviteur de la lumière".

Fondation du Maroc 
En réalité, la famille des Abdennour est très rapprochée de l'histoire marocaine puisqu'elle sera l'une des premières familles berbères à créer le Maroc avec Idris Ier. Cela se concrétise avec la construction de la ville de Fès mais la réel participation de la famille Abdennour se fera à Tanger lors de la Bataille des Nobles en 740 signant ainsi la création du Maroc bien qu'il faudra attendre jusqu'en 789 pour la mise en place de la première dynastie : les Idrissides. Les Abdennour seront discrets pendant ce règne et resteront dans la région de Tanger.

Obtention du titre 
C'est en 987 que les Almoravides prennent le contrôle du Maroc et décide de repartir le royaume en plusieurs région dirigées par des seigneurs. La seigneurie de Tanger sera attribué aux Abdennour, possédant une grande influence de par leur ancienneté. Obtenant désormais le titre de seigneur, les Abdennour dirigeront la région et construiront notamment la ville de Tétouan sous le roi Abou Youssef Yacoub des siècles plus tard. Lors de la guerres entre Almohades et Almoravides, les Abdennour seront neutres, préférant servir le Maroc qu'une famille particulière. Les Almohades gagnent la bataille et les Abdennour gardent leur titre.

Alaouite 
Ensuite, les dynasties se succédèrent et les Abdennour participèrent à certaines guerres toute en améliorant leur seigneurie. Tout pris une tournure différente quand les Alaouites, familles venant du sud est marocain et originaire d'Arabie, arriva dans la seigneurie de Tanger. Persécuté à cause de leur origines, les Alaouites demandèrent protection auprès des Abdennour et ils l'obtiendront.

En 1659, Les guerres de successions marocaine débutent et les Alaouites veulent prétendre au trône.  Les Abdennours les aideront militairement et financièrement puis en 1666, les Alaouites prennent le pouvoir du Maroc. Ils remercièrent les Abdennour et les autres familles les ayant soutenue en leur offrant des biens patrimoniaux et le titre de seigneur. Aujourd'hui,  les membres de la familles Abdennour possèdent toujours les titre de Seigneur bien qu'aujourd'hui,  ce nom n'est plus que significatif puisque les Abdennours ne commandent plus la région de Tanger.

Références 

Famille marocaine